

Persone
 Atsushi Uchiyama (1959) – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Gudō Uchiyama (1874-1911) – monaco buddhista giapponese
 Kōki Uchiyama (1990) – attore e doppiatore giapponese
 Kōshō Uchiyama (1912-1998) – monaco buddhista giapponese
 Masaru Uchiyama (1957) – ex calciatore giapponese
 Tamaki Uchiyama (1972) – ex calciatrice giapponese
 Yasutaka Uchiyama (1994) – tennista giapponese

Altro
 Assedio di Uchiyama – battaglia del 1546 per il controllo della provincia giapponese di Shinano